August DuMont bzw. August du Mont ist der Name folgender Personen:

Siehe auch:
 Auguste Dumont